Martin-Luther-Straße steht für:
 Martin-Luther-Straße (Bad Cannstatt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Cannstatt
 Martin-Luther-Straße (Bad Kissingen)
 Martin-Luther-Straße (Berlin)
 Martin-Luther-Straße (Dinkelsbühl), siehe Liste der Baudenkmäler in Dinkelsbühl
 Martin-Luther-Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Äußeren Neustadt (Dresden, L–Z)
 Martin-Luther-Straße (Frankfurt/Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Nordend (L–Z) #Martin-Luther-Straße
 Martin-Luther-Straße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Neustadt (Süd)
 Martin-Luther-Straße (Neunkirchen, Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen (Saar) #Wiebelskirchen
 Martin-Luther-Straße (Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Bahnhofsvorstadt (Plauen)
 Martin-Luther-Straße (Weimar), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Ortsteile) #Oberweimar

Siehe auch:
 Martin-Luther-Platz
 Lutherweg
 Martin-Luther-Ring, siehe Liste_der_Kulturdenkmale_in_Leipzig-Zentrum
 Lutherstraße